Сюрен () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен
 Сюрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сюрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр